Plaats in Indonesië
Pangirkiran (Halongonan), een plaats in het regentschap Padang Lawas Utara van de provincie Noord-Sumatra
Pangirkiran (Hulu Sihapas), een plaats in het regentschap Padang Lawas Utara van de provincie Noord-Sumatra